«Реал Овье́до» () — испанский футбольный клуб из города Овьедо, столицы провинции Астурия. Основан в 1926 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Нуэво Карлос Тартьере», вмещающий 30 500 зрителей. С 2015 года выступает в Сегунде. «Реал Овьедо» — первый клуб из Астурии, добившийся права выступать в Примере (в 1933 году), всего в активе команды 38 сезонов, проведённых в высшем дивизионе испанского футбола. В последнее время «Реал Овьедо» испытывает серьёзные экономические трудности, с чем связано и его нынешнее положение в испанском футболе: покинув в 2001 году Примеру, клуб не задержался и в Сегунде, с 2003 по 2015 годы курсировал между Сегундой B и Терсерой. Принципиальным соперником «Реала Овьедо» является другой клуб из Астурии, «Спортинг Хихон».

История клуба 
Лучшие достижения клуба относятся к тридцатым-сороковым годам XX века: клуб был постоянным участником Примеры, дважды (в 1935 и 1936 годах) занимая 3 место (лучший результат в истории клуба). После вылета из Примеры в 1950 году три последующих десятилетия клуб провёл, перемещаясь между Примерой и Сегундой; в 1963 году «Реалу Овьедо» удалось повторить свой успех, заняв 3 место в чемпионате Испании, но это был частный успех: закрепиться в высшем дивизионе испанского футбола астурийцам не удалось.

Последнее возвращение в Примеру в 1988 году оказалось для клуба успешным: «Реал Овьедо» сумел закрепиться в лиге в качестве крепкого середняка, не претендующего на высокие места, но достаточно стабильного, чтобы удерживаться вне зоны вылета. В 1991 году, заняв в чемпионате Испании 6-е место, клуб впервые получил право участвовать в розыгрыше Кубка УЕФА.

В 2001 году «Реал Овьедо» в очередной раз вылетел из Примеры. В 2009 году, заняв первое место в своей группе дивизиона Терсера, клуб вышел в Сегунду B.

В 2012 году полузащитник «Челси» Хуан Мата, хавбек «Арсенала» Санти Касорла и главный голеадор «Суонси Сити» Мичу объединили силы в попытке спасти клуб от банкротства. Трое игроков начинали карьеру именно в этой команде. Чтобы спасти клуб от исчезновения, нужно было собрать €2 млн в течение 2 недель. Казалось бы, это невозможно, но при помощи известных игроков, многочисленных болельщиков и просто небезразличных людей клуб удалось спасти. 17 ноября 2012 года клуб был приобретён мексиканским медиамагнатом Карлосом Слимом за 2,5 миллиона евро, чего было достаточно, чтобы завладеть контрольным пакетом акций клуба.

31 мая 2015 года, клуб вернулся в Сегунду впервые за 13 лет, победив по сумме двух матчей «Кадис» со счётом 2-1 в плей-офф раунде за повышение в классе.

Статистика сезонов

Достижения 
 Победитель Сегунды (5): 1932/1933, 1951/1952, 1957/1958, 1971/1972, 1974/1975
 Победитель Терсеры (4): 2003/2004, 2004/2005, 2007/2008, 2008/2009
 Обладатель Кубка Лиги Сегунда: 1985
 Число сезонов в Примере: 38
 Высшее место: 3-е (1934/1935, 1935/1936, 1962/1963)

Примечания

Ссылки 
 

Футбольные клубы Испании